

Медоу — місто, штат Техас
 Медоу — місто, штат Юта

Див. також 
 Медов